Ferrand Whaley Hudig (1843-1904), Nederlands marine-officier en industrieel
 Ferrand Whaley Hudig (1883-1937), Nederlands kunsthistoricus